Live at Last («Vivo al fin») es el título de varios álbumes musicales:
 Live at Last, álbum en DVD de Anastacia de 2006;
 Live at Last, álbum de Black Sabbath de 1980;
 Live at Last, álbum de Bette Midler de 1977;
 Live at Last, álbum en DVD de Cyndi Lauper de 2004;
 Live at Last, Halfway Around The World, álbum de Dan Reed Network de 1997;
 Live at Last, álbum de Enchant de 2004;
 Live at Last, álbum de Steeleye Span de 1978;
 Live at Last, álbum en DVD de The Charlatans de 2005;
 Live at Last, álbum de The Slickee Boys de 1989;
 Live at Last, álbum de The Subdudes de 1997.